Hunnewell kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hunnewell (Kansas)
Hunnewell (Missouri)